GNZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ghanzi (Botswana)